A frequência de relógio indica a velocidade a que um computador realiza suas operações mais básicas, como somar dois números ou transferir o valor de um registro a outro. Se mede em ciclos por segundo (hertz).

Os diferentes circuitos integrados de um ordenador podem funcionar a diferentes frequências de relógio, de modo que quando se usa o término frequência de relógio aplicado a um computador, geralmente entendede-se que se refere a velocidade do funcionamento do processador principal.

No contexto da eletrônica digital, mais concretamente na sequencial, é a frequência do sinal de relógio que, enviada a todos os dispositivos, sincroniza a operação dos mesmos.

Arquitetura de computadores